Ray Kellogg (1905-1976), regista statunitense
 Ray Kellogg (1919-1981), attore statunitense